Олсуфьев — русская фамилия. Происхождение фамилии — от видоизменённой формы имени Евсевий, означающего по-гречески «благочестивый» .

Олсуфьевы — дворянский и графский род:
 Матвей Дмитриевич (ум. до 1750) — обер-гофмейстер при Екатерине I.
 Павел Матвеевич (ум. 1783) — генерал-поручик.
 Иван Матвеевич — тверской предводитель дворянства (1776—1782).
 Олсуфьев Дмитрий Матвеевич — действительный статский советник.
 Захар Дмитриевич 1-й (1773—1835) — генерал-лейтенант.
 
 Василий Дмитриевич (ум.1723) — брат Матвея Дмитриевича, обер-гофмейстер при Петре Великом.
 Адам Васильевич (1721—1784) — дипломат, статс-секретарь Екатерины II, сенатор.
 Сергей Адамович (1755—1818) — генерал-майор.
 Дмитрий Сергеевич (1780—1858) — участник наполеоновских войн, пензенский губернский предводитель дворянства.
 Дмитрий Адамович (1769—1808) — действительный статский советник, московский губернский предводитель дворянства; отец первого графа Олсуфьева.
 

Графская ветвь рода Олсуфьевых
Василий Дмитриевич (1796—1858) — сын Дмитрия Адамовича, обер-гофмейстер, московский губернатор, получил графский титул в 1856 году.
 Адам Васильевич (1833—1901) — его сын, генерал-лейтенант, владелец усадьбы Горушки.
 Михаил Адамович (1860—1918) — бывший камер-юнкер двора, член Госсовета, дмитровский мировой уездный судья,  председатель уездной управы и земского собрания, дмитровский уездный предводитель дворянства. По его приглашению с 1918 г. и до своей смерти в 1921 г. в его доме жил П. А. Кропоткин.
 Дмитрий Адамович (1862—1937) — политический и общественный деятель.
 Алексей Васильевич (1831—1915) — сын Василия Дмитриевича, генерал от кавалерии, член комитета о раненых и почетный опекун в Москве.
 Василий Алексеевич'' (1872—1924)
 Мария Васильевна (1907—1988) — религиозный деятель русского зарубежья, переводчица русской литературы на итальянский язык.
 Юрий Александрович (1878—1938) — искусствовед, ктитор храма на Куликовом поле, построенного на землях его родителей. Другие 
Олсуфьев, Григорий Васильевич (1875—1957) — российский и мадагаскарский энтомолог, специалист по систематике жесткокрылых и перепончатокрылых.

 Примечания